Alžběta Řecká a Dánská (24. května 1904, Tatoi – 11. ledna 1955) byla prostřední dcera prince Mikuláše Řeckého a velkokněžny Eleny Vladimírovny Ruské.

Život

Dětství 
Alžběta se narodila 24. května 1904 v paláci Tatoi v Řecku. Rodina jí pro její husté tmavé vlasy říkala 'Woolly'. Alžběta se věnovala jezdectví a malbě.

Její starší sestra Olga se v roce 1923 provdala za prince Pavla Karađorđeviće. Po zavraždění jeho bratrance krále Alexandra I. Karađorđeviće vládl Pavel v letech 1934 až 1941 jako regent Jugoslávie.

Alžbětina mladší sestra Marina se v roce 1934 provdala za prince Jiřího, vévodu z Kentu. Marinin nejstarší syn Eduard je stávajícím vévodou z Kentu a bratrancem královny Alžběty II.

Přes otce byla Alžběta a její sestry sestřenice prince Philipa, vévody z Edinburghu.

Manželství a potomci 
Alžběta se 10. ledna 1934 provdala za hraběte Karla Teodora z Törring-Jettenbachu (22. září 1900 – 14. května 1967). Přes svou matku Žofii Adelaidu Bavorskou byl synovcem belgické královny Alžběty Gabriely a princezny Marie Gabriely Bavorské. Alžběta měla s Karlem Teodorem dvě děti, šest vnoučat a sedmnáct pravnoučat. Jejich dětmi byli:

 Hans Veit Kašpar Mikuláš z Törring-Jettenbachu (* 11. ledna 1935)
 Helena Marina Alžběta z Törring-Jettenbachu (* 20. května 1937)

Alžběta zemřela 11. ledna 1955 v Mnichově na rakovinu. Bylo jí 50 let.

Tituly, oslovení a vyznamenání

Tituly a oslovení 
 24. května 1904 – 10. ledna 1934: Její královská Výsost princezna Alžběta Řecká a Dánská
 10. ledna 1934 – 11. ledna 1955: Její královská Výsost princezna Alžběta, hraběnka z Törring-Jettenbachu

Vyznamenání 
 Řád svaté Olgy a Žofie

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Glücksburkové
Řecké princezny
Dánské princezny
Narození 24. května
Narození v roce 1904
Narození v Řecku
Úmrtí 11. ledna
Úmrtí v roce 1955
Úmrtí v Mnichově
Pohřbení v Bavorsku
Ženy
Glücksburkové (Řecko)